Slovo éter či éther má více významů:

v chemii:
 ethery – název skupiny organických sloučenin 
 diethylether (CH3CH2-O-CH2CH3) – rozpouštědlo a historické narkotikum patřící do výše uvedené skupiny

ve fyzice:
 éter – ve fyzice byl považován za látku, která je médiem pro šíření elektromagnetického záření

ve filosofii, alchymii a esoterice:
 éter (živel) – pátý živel či druh energie v filosofii, alchymii a esoterismu

Související články 

 Aithér - řecký bůh